Шопин — русская фамилия. Известные носители:
 Шопин, Александр Самойлович (1917—1982) — Герой Советского Союза.
 Шопин, Борис Васильевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Шопин, Игорь Викторович (род. 1978) — украинский футболист.
 Шопин, Юрий Валентинович (род. 1993) — российский биатлонист.